Resultats del Gran Premi de Sud-àfrica de Fórmula 1 de la temporada 1992, disputat al circuit de Kyalami l'1 de març del 1992.

Resultats

Altres 
 Pole: Nigel Mansell 1' 15. 486 

 Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 17. 578 (a la volta 70)

Referències 
 

Sud-àfrica
1992